Ouverture (muziekstuk), een muziekstuk dat gespeeld wordt als opening
 Ouverture (Venlo), een evenement uit Venlo ter opening van het culturele seizoen